Plusieurs personnages portent le nom d'Octave de Gonzague (en ), notamment :
 Octave de Gonzague (Ottavio Gonzaga di Guastalla), 1543-1583, militaire italien fidèle à la couronne espagnole ;
  (Ottavio I Gonzaga), 1622-1663, prince de Vescovato ;
 Octave II de Gonzague (Ottavio II Gonzaga), 1667-1709, prince de Vescovato.

Homonymie de personnes